Cumberland kan avse:

 Cumberland Island-häst – en hästras som lever i vilt tillstånd på Cumberland Island utanför Georgias kust i USA
 Hertig av Cumberland – en adelstitel som ges till yngre medlemmar av den brittiska kungafamiljen

Geografi

Kanada 

 Cumberland (ort i Kanada), British Columbia, 
 Cumberland, Ontario – township, tidigare kommun

Storbritannien

  Cumberland – ett historiskt grevskap i England

USA 

 Cumberland, Indiana, ort, Marion County, 
 Cumberland, Kentucky, ort, Harlan County, 
 Cumberland, Maryland, countyhuvudort, Allegany County, 
 Cumberland, Ohio, ort, Guernsey County, 
 Cumberland, Virginia, countyhuvudort, Cumberland County, 
 Cumberland, Iowa, ort, Cass County, 
 Cumberland, Rhode Island, Providence County, 
 Cumberland, Wisconsin, ort, Barron County,

Se även 
 Cumberland County – flera